Thyrsus är ett släkte av insekter. Thyrsus ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Torngräshoppor
Thyrsus